Cutty Sark (« chemise courte ») est à l'origine une sorcière dans le poème Tam o' Shanter de Robert Burns.
 Cutty Sark est le nom d'un clipper britannique
 Cutty Sark est une marque de whisky
 Cutty Sark est une station du Docklands Light Railway à Londres